Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, un boulevard, une place, un quai ou une rue Voltaire :

Avenue et place Voltaire à Bruxelles.

France

Boulevards 
 Boulevard Voltaire à Issy-les-Moulineaux.
 Boulevard Voltaire à Paris.

Impasse 
 Impasse Voltaire à Paris.

Quai 
 Quai Voltaire à Paris.

Places 
 Place Voltaire à Asnières-sur-Seine ;
 Place Voltaire à Lyon ; 
 L'ancienne place Voltaire devenue place Léon-Blum à Paris.

Rues 
 Rue Voltaire à Grenoble ;
 Rue Voltaire à La Garenne-Colombes ;
 Rue Voltaire à Levallois-Perret ;
 Rue Voltaire à Lyon ;
 Rue Voltaire à Nantes ;
 Rue Voltaire à Paris ;
 Rue Voltaire à Reims ;
 Rue Voltaire à Sceaux ;
 Rue Voltaire à Suresnes.

Voir aussi 
 

Voltaire Rue